Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1954 si disputò dall'8 marzo al 20 marzo 1954. Si trattò della 16ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Explorers di La Salle University, al primo successo della loro storia. Tom Gola venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 24, suddivise in East Region (13) e West Region (11).

East Region

West Region

Risultati

East Region

West Region

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Ken Loeffler

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1954
Campionato di pallacanestro NCAA Division I